Adi Hütter (1970-), footballeur autrichien
 Elias Hutter (1553-1605), hébraïste allemand
 Gardi Hutter (1953-), clown et humoriste suisse
 Jacob Hutter (1500-1536), anabaptiste autrichien, à l'origine de l'huttérisme
 Jasmin Hutter (1978-), femme politique suisse.
 Jean Hutter (1921-2007), éditeur suisse
 Ralf Hütter (1946-), chanteur et musicien allemand
 Schang Hutter (1934-2021), sculpteur suisse
 Wolfgang Hutter (1928-2014), peintre autrichien

Patronyme germanique